Хавпачев — фамилия. Известные носители:

 Хавпачев, Амирхан Асхадович (1882—1972) — советский кабардинский поэт и писатель, народный поэт Кабардино-Балкарской АССР (1961).
 Хавпачев, Хажбекир Хабалович (1926—2000) — музыковед, музыкальный критик, писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).